Janja (Bijeljina), een stadje in de gemeente Bijeljina in Bosnië en Herzegovina
 Janja (Knjaževac), een plaats in de Servische gemeente Knjaževac